HSDPA ( — высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону) — протокол передачи данных мобильной связи 3G (третьего поколения) из семейства HSPA.

Позволяет сетям, основанным на UMTS, передавать данные на более высоких скоростях — практически реализованы скорости до 42 Мбит/с. Теоретический предел — до 337 Мбит/с в 11-м выпуске стандартов 3GPP.

Рассматривается как один из переходных этапов миграции к технологиям мобильной связи четвёртого поколения (4G).

Категории терминалов HSDPA 
Категории мобильных терминалов, использующих технологию HSDPA в сетях мобильной связи UMTS/HSDPA. Стандартом предусмотрено 20 категорий с различными значениями максимальной скорости передачи данных в пакетном режиме от базовой станции к мобильному терминалу. Каждая категория характеризуется максимальным числом одновременно используемых кодов (до 15), и типом модуляции в радиоканале (QPSK/16 QAM):

См. также 
 HSUPA

Примечания 

Стандарты мобильной телефонии